Armor Plated è una tecnologia antigraffio per supporti a lettura ottica sviluppata dalla TDK.

Tecnica
Il rivestimento protettivo che è possibile applicare su dischi ottici, ad esempio i DVD, e sugli schermi dei pannelli LCD, consiste in due strati sovrapposti di particelle di silice, capace di prevenire i graffi, e di una resina a base di fluoro, repellente ad acqua ed inchiostro. Quest'ultimo strato è anche in grado, a detta della TDK, di tenere lontano la polvere e ridurre al minimo eventuali impronte digitali. Il sottilissimo rivestimento è perfettamente trasparente sia alla luce visibile che al laser dei DVD.

Impiego

Stando a quanto riportato da New Scientist, la tecnologia protettiva di TDK verrà adottata da Sony, Philips e Panasonic nei propri dischi Blu-ray ad alta capacità attesi sul mercato il prossimo anno. Lo speciale rivestimento chimico sostituirà eventuali protezioni fisiche del tipo delle cartridge utilizzate nei DVD-RAM.

Supporti audiovideo